Baerler Busch steht für:

 Baerler Busch (Moers), ein Ortsteil von Rheinkamp, Stadt Moers
 Baerler Busch (Waldgebiet), ein Waldgebiet in Moers und Duisburg